

Населені пункти та їхні частини

 Калінув — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Калінув — село в гміні Бендкув Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Калінув — село в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Калінув — село в гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Калінув — село в гміні Стшельце-Опольське Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Калінув — частина міста Пілава-Ґурна в Дзержоньовському повіті Нижньосілезького воєводства
 Калінув — частина села Воля-Каліновська в гміні Сулошова Краківського повіту Малопольського воєводства
 Калінув — частина села Славковіце в гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Калінув — колонія в гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства

Примітки